Stanisław Trzciński – kulturoznawca
 Stanisław Trzciński – szlachcic

